Klingenfeldgraben ist ein Gewässername:

 Klingenfeldgraben (Augraben), rechter Zufluss des Augrabens (zur Wörnitz) nach Erlbach, Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Klingenfeldgraben (Tauber), linker Zufluss der Tauber am Kalkwerk nach Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingenfeldgraben (Weidenbach), linker Zufluss des dort noch Brettach genannten Wallhausener Weidenbachs bei Schönbronn, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg